Pamplona ist eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Cagayan und liegt im Norden der Provinz an der Philippinensee. Im Jahre  lebten in dem 171,7 km² großen Gebiet  Menschen, wodurch sich eine Bevölkerungsdichte von  Einwohnern pro km². Im Süden grenzt die Stadtgemeinde an Luna in der Provinz Apayao, im Osten an Abulug und im Westen an Sanchez-Mira.
Pamplona entstand 1844 durch die Zusammenlegung der beiden Orte Abulacan und Masi. Die Ureinwohner des Gebietes sind die Ibanag, die aber immer mehr von den Ilokanos verdrängt werden.

Pamplona ist in die folgenden 18 Baranggays aufgeteilt:

Ort auf den Philippinen